В этой статье представлен список известных людей, умерших в 413 году.
 См. также: :Категория:Умершие в 413 году

Март 
 7 марта — Гераклиан — римский император-узурпатор в Африке в 413 году, казнён.

Сентябрь 
 13 сентября — Марцеллин Карфагенский — христианский мученик, сторонник узурпатора Гераклиана, казнён вместе со своим братом Апрингием.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Агреций — соратник Децима Рустика и узурпатора Иовина, казнён.
 Бхадраварман I, он же Фам Хо Дат — правитель Тямпы (380—413), пропал без вести в бою с китайскими войсками.
 Чен Чен и На Ненг, сыновья Фам Хо Дата, погибли в ходе гражданской войны.
 Евпраксия Константинопольская (30) — православная святая, канонизирована в лике преподобных, племянница императора Феодосия Великого.
 Иовин — римский император-узурпатор в Галлии в 411—413 гг., казнён.
 Себастиан (узурпатор) — римский император-узурпатор в Галлии в 412—413 гг., брат Иовина, казнён.
 Саллюстий (брат Иовина) — брат вышеперечисленных узурпаторов, казнён.
 Квангэтхо, также называемый Квангэтхо Великий (39) — ван Когурё (391—413).
 Кумараджива (79) — буддийский монах, один из четырёх крупнейших переводчиков буддийской литературы на китайский язык.
 Пруденций (65) — римский христианский поэт.
 Сар Готский — готский военачальник на римской службе, погиб в бою с узурпатором Иовином.
 Синезий Киренский — христианский богослов, философ-неоплатоник.
 Цяо Цзун — китайский военачальник, самопровозглашённый правитель царства Чэнду (Западная Шу, 405—413), разбит Лю Юем, покончил с собой после поражения.
 Цяо Даофу, двоюродный брат и полководец Цяо Цзуна, захвачен в плен и казнён Чжу Линши, полководцем Лю Юя.
 Хоу Хуэй и Цяо Шэнь, полководцы Цяо Цзуна, погибли в бою.

0413